Терёшин — фамилия. Известные носители:
 Терёшин, Андрей Владимирович (1982) — российский прыгун в высоту.
 Терёшин, Владимир Иванович (1928—2015) — советский и российский библиотековед и преподаватель.
 Терёшин, Сергей Яковлевич (1863—1921) — российский физик.